SSH peut désigner :

 Société suisse d'histoire, l'association des historiennes et des historiens suisses ;
 Société suisse d'hypertension ;
 Secure Shell, un programme informatique et un protocole de communication chiffré et sécurisé ;
 Sea-surface heights, hauteurs du niveau de la mer (utilisé en océanographie).

Notes et références 

Sigle de 3 caractères